Sénior (o senior) hace referencia a varios artículos:

Definición 

 Si se pospone a un nombre propio, designa que es un padre o abuelo de otra persona. Ej: "Pregunto por Juan Nadie sénior, no por su hijo Juan Nadie júnior".
 Categoría profesional superior a otra o adulta en deportes, en contraposición de la categoría júnior.
 Calificativo a las categorías profesionales para designar que tienen mayor experiencia que otros profesionales de la misma empresa. Ej: Programador web sénior.

Títulos y oficios

 Maiores o seniores gothorum, en el reino visigodo.
 Senior, en la Edad Media, protector o defensor de las iglesias o monasterios y distinto del dueño.

Sinónimos y parónimos

 Señor.
 Sénior, arquetipo de Viejo sabio.
 Senior (educación), término estadounidense para describir a un estudiante en el cuarto año de estudio.

Personas

 Abraham Senior (ca. 1412-ca. 1493), rabino, banquero y político judeo-español.
 Nassau William Senior (1790-1864), economista inglés.
 Julio Ximenes Senior (1901-1975), científico y general brasileño.

Además

Senior Bowl, competición de bridge.
Seniors Españoles para la Cooperación Técnica, asociación española.